Dübbers ist der Name von

 Franz Dübbers (1908–1987), deutscher Boxer
 Kurt Dübbers (1905–1987), deutscher Architekt
 Peter Dübbers (1938–2020), deutscher Architekt, Enkel von Paul Bonatz

Siehe auch
 Dubbers
 Dübber